Frainer ist der Familienname folgender Personen:

 Clóvis Frainer (1931–2017), brasilianischer Ordensgeistlicher und Erzbischof von Juiz de Fora
 Martin Frainer (* 1977), österreichischer Komponist und Musikproduzent